Pierwszy rząd Davida Lloyda George’a – urzędujący w latach 1916–1919
 Drugi rząd Davida Lloyda George’a – urzędujący w latach 1919–1922